Ganymede se poate referi la:
 Ganymede, un semizeu din mitologia greacă
 Ganymede, un satelit al planetei Jupiter 
 1036 Ganymed, cel mai mare dintre asteroizii Amor